Molchat Doma (, ) – białoruski zespół post-punkowy założony w 2017 w Mińsku.

Muzycy

Obecny skład zespołu 
 Jahor Szkutko − wokal
 Raman Kamahorcau − gitara, syntezator, automat perkusyjny
 Pawał Kazłou − gitara basowa, syntezator

Dyskografia 
 С крыш наших домов (, album, 2017)
 Этажи (, album, 2018)
Монумент (pol. Monument, album, 2020)

Przypisy 

Białoruskie zespoły rockowe
Nowa fala (grupy muzyczne)
Zespoły synthpopowe